Moose Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Moose Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Moose Lake, Minnesota, ort i Carlton County,